Моргуно́в — російське прізвище.

 Моргунов Євген Олександрович (* 1927 — † 1999) — російський актор, Заслужений артист Росії
 Моргунов Ігор Миколайович (1913–1991) — вчений імунолог-епідеміолог, професор.
 Моргунов Роман (* 1982) — болгарський хокеїст українського походження
 Моргунов Микола Вікторович (* 1909 — † 1980) — український військовик.
 Моргунов Олександр Юрійович (*1974) — український футболіст і футзаліст.
 Моргунов Сергій Анатолійович (* 1968) — український політик.

 Моргунова Ніна Миколаївна (* 1951) — українська спортсменка-легкоатлетка; спеціалізувалася в бігу на середні дистанції.
 Моргунова Світлана Михайлівна ( 1940) — диктор Центрального телебачення СРСР з 1961 року, теле- і радіоведуча.

Російські прізвища